Німчу́к — українське прізвище.

 Німчук Васи́ль Васи́льович (1933, Довге, Закарпаття  2017) — український мовознавець, завідувач відділу історії та граматики.
 Німчук Дмитро (1897—1944) — український політичний діяч Гуцульської республіки та Карпатської України, посол Сойму Карпатської України.
 Німчук Іван (18911956) — український громадський діяч у Галичині, редактор ряду українських видань.

Українські прізвища
Прізвища на -ук